Billy Yates (American football), Amerikaans American footballspeler
Billy Yates (muzikant), Amerikaans countrymuzikant